Хажи́н () — село на Украине, основано в 1611 году, находится в Бердичевском районе Житомирской области.

Код КОАТУУ — 1820887201. Население по переписи 2001 года составляет 1084 человека. Почтовый индекс — 13374. Телефонный код — 4143. Занимает площадь 2,25 км².

Известные уроженцы села 
 Крупский, Владимир Аркадьевич
 Мостовой, Владимир Иосифович

Адрес местного совета 
13374, Житомирская область, Бердичевский р-н, с.Хажин, ул.Двирська, 1

Ссылки 
 Хажин на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Бердичевского района